Le nom James Collins est porté par les personnes suivantes :
 James Collins, (1990-), un joueur irlandais de football évoluant à Derby County Football Club ;
 James Collins (1946-), un joueur de basket du CSP Limoges ;
 James Collins (1973-), un basketteur américain ;
 James Collins (1983-), un joueur gallois de football évoluant à West Ham United Football Club ;
 James Collins (1986-), un joueur anglais de rugby à XV.

Voir aussi